Nenad Filipović (1978) szerb gyaloglóatléta, olimpikon
 Nenad Filipović (1987) szerb labdarúgókapus